Матье I де Монморанси (; 1131/39 — 27 августа 1203, Константинополь) — сеньор де Марли и д'Аттиши, родоначальник линии сеньоров де Марли, участник Четвертого крестового похода.

Биография 
Младший сын коннетабля Франции Матье I де Монморанси и Алисы Фиц-Рой.

В 1199 принял крест вместе с несколькими сеньорами Иль-де-Франса. Иннокентий III поручил ему вместе Кононом де Бетюном, Милоном Ле Бребаном и Готье де Годонвилем распределение между рыцарями средств, собранных на крестовый поход.

После смерти в 1201 графа Тибо III Шампанского, который должен был возглавить поход, Матье вместе с Симоном де Монфором, Жоффруа де Жуанвилем и Жоффруа де Виллардуэном пытался убедить герцога Эда III Бургундского встать во главе предприятия.

Выступил в поход в составе шампанского отряда. Задержался в Венеции из-за болезни, но осенью 1202 прибыл к войску крестоносцев, стоявшему у Задара. В январе 1203 участвовал в совещании предводителей крестоносцев с венецианским дожем, послами Филиппа Швабского и царевича Алексея в Задаре, на котором было решено изменить маршрут экспедиции.

Выступал одним из сторонников похода на Константинополь; Гуго IV де Сен-Поль в письме к Генриху I Брабантскому называет его первым в списке знатных рыцарей, призывавших к этому. Во время осады Константинополя в 1203 командовал пятым отрядом (шампанским). В день штурма 17 июля 1203 вместе с Бонифацием Монферратским и Виллардуэном охранял лагерь крестоносцев.

После восстановления у власти Исаака II был направлен к императору вместе с Виллардуэном и двумя венецианскими представителями с требованием выполнить условия соглашения крестоносцев с Алексеем. Вскоре после этого умер и был похоронен в церкви госпитальеров в Константинополе.

Пользовался большим уважением среди крестоносцев, и, по словам Виллардуэна, «был одним из лучших рыцарей королевства Франции».

Семья 
Жена (1189/1190): Матильда де Гарланд (ум. 1224), дочь Гильома IV де Гарланда, сеньора де Ливри, и Агнесы де Шатильон

Дети:
 Бушар I де Марли (ок. 1190 — 1226), сеньор де Марли. Жена (до 1209): Матильда де Шатофор (ум. после 1267), дочь Гаса де Пуаси, сеньора де Шатофор, и Констанции де Куртене
 Матье де Марли (1191/1192 — 1249), сеньор де Ле. Жена (до 1212): Мабиль де Шатофор, дама де Мондевиль (ум. 1254/1257), дочь Гаса де Пуаси, сеньора де Шатофор, и Констанции де Куртене
 Гильм де Марли (1192/1193 — ок. 1220), каноник в Париже
 Маргарита де Марли (ум. ок. 1230). Муж (1222/1223): Эмери III, виконт Нарбоннский (ум. 1236)

Примечания

Литература 
 Du Chesne A. Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval. — P.: Cramoisy, 1624
 Désormeaux J. Histoire de la maison de Montmorenci. T. I. — P.: Desaint & Saillant, 1764

Ссылки 
 MATHIEU de Montmorency

Дом де Монморанси
Участники Четвёртого крестового похода